Джон Йохан Чо (; род. 16 июня 1972) — американский актёр и музыкант корейского происхождения, известный по ролям в фильмах серии «Американский пирог» (1999—2012) и «Гарольд и Кумар» (2004—2011). Также Чо сыграл Хикару Сулу в фильме «Звёздный путь», «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность», а также главную роль в телевизионном сериале «Вспомни, что будет».

Биография 
Джон Чо родился 16 июня 1972 года в Сеуле, Республика Корея. Когда ему было шесть лет, его семья эмигрировала в Лос-Анджелес, где он позже окончил Гербертскую высшую школу искусств, после которой поступил в Калифорнийский университет в Беркли. Джон начинал свою карьеру, как модель для корейских журналов, позже в 90-х он снялся в нескольких небольших ролях в кино. Свою популярность он приобрёл после съёмок в фильме «Гарольд и Кумар уходят в отрыв». Женат на американской актрисе японского происхождения Кэрри Хигучи, имеет двоих детей — сын Кэйдж (род. 2008) и дочь (род. 2013).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Джон Чо на сайте Kino-Teatr.ru

Иммигрировавшие в США из Республики Корея